Брусни́чная — узловая железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 147,1 км перегона Суккозеро — Пенинга Западно-Карельской магистрали.

Общие сведения 
Станция территориально расположена в Суккозерском сельском поселении Муезерского района Карелии. Первоначально, в 1959-60 годах, при введении в эксплуатацию первой очереди Западно-Карельской магистрали, это был линейный остановочный пункт Таразма (по названию близлежащего озера). В 1963 году, при строительстве второй очереди, возникла необходимость в дополнительной станции, от которой и пошла новая ветка на Юшкозеро, в результате чего пункт был переименован в Брусничную.

На станции функционирует пост электрической централизации, обеспечивая  автоблокировку на линии.

Пассажирское движение 
По состоянию на 2019 год на станции имеет тарифную остановку только поезд дальнего следования № 350 сообщением Санкт-Петербург — Костомукша — Санкт-Петербург. Поезд № 680 сообщением Петрозаводск — Костомукша — Петрозаводск делает на станции исключительно технологическую остановку (посадка / высадка пассажиров не осуществляется, билет до станции купить невозможно).

По станции также два раза в неделю проходит пригородный поезд сообщением Суккозеро — Лендеры — Суккозеро. С начала 2010-х годов существовует угроза отмены вагона Суккозеро — Лендеры вследствие убыточности перевозок. Более того, поезд отменялся с 1 сентября 2014 года по 1 октября 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Брусничная на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Брусничная на railwayz.info
 Паспорт станции Брусничная на сайте РЖД.
 Паспорт станции Брусничная на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия СУОЯРВИ-1- Юшкозеро.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Остановочный пункт Таразма на схеме железных дорог СССР 1963 года.

Галерея 

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1963 году
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции по алфавиту
Муезерский район